Mutua Madrid Open 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2016 z cyklu Mutua Madrid Open rozgrywany w dniach 1–8 maja 2016 roku w Madrycie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 5 719 660 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Hiszpanii